Drave steht für:

 den alternativen Namen des Flusses Drau
 Drave (Portugal), ein Dorf in Portugal

Siehe auch:
 Drawe
 Draven
 Draves
 Trave